Convent de Sant Josep (Borriana), lloc de culte catòlic situat a Borriana
 Convent de Sant Josep (Girona)
 Convent de Sant Josep (Barcelona), lloc on ara s'emplaça la Boqueria
 Convent de Sant Josep o Sant Josep del Puig, capella del Convent de Sant Josep, de l'Orde dels Carmelites Descalços de la ciutat de Perpinyà, a la comarca del Rosselló
 Convent de Sant Josep o Església dels Josepets de Gràcia, església de l'antic convent dels carmelites
 Convent de Sant Josep o Convent de les Religioses de Sant Josep (Figueres), edifici del municipi de Figueres (Alt Empordà)

 Convent de Sant Josep o Casa de la Misericòrdia (Lleida), establiment caputxí i carmelita a la ciutat de Lleida